Las siglas RWD pueden referirse a:

 RWD, un fabricante aeronáutico de Polonia activo entre 1928 y 1939.
 RWD Molenbeek, un equipo de fútbol que jugó en la Primera División de Bélgica.
 Diseño web adaptable, por el término en inglés Responsive Web Design.
 Tracción trasera, por el acrónimo en inglés Rear Wheel Drive.